Een kwakel of kwakelbrug is een type brug

Bruggen
 Kwakelbrug (Edam)
 Kwakelbrug (Heemstede)
 Kwakelbrug (Woerden)